Hightower peut désigner :

Patronyme 
 Allison Hightower, joueuse américaine de basket-ball (1988-).
 Cory Hightower,  joueur de basket-ball américain.
 Dennis F. Hightower, homme d'affaires américain et politicien (1941-).
 Donna Hightower, chanteuse de jazz américaine, surtout connue pour son succès de 1972 This World Today is a Mess.
 Dont'a Hightower, joueur américain de football américain (1990-).
 Lynn S. Hightower (1956-), romancière américaine, auteure de roman policier.
 Rosella Hightower, danseuse étoile et professeur de danse franco-américaine (1920-2008). Elle donna son nom à l'École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower.
  (1944-), chanteuse américaine ().
 Tim Hightower, joueur américain de football américain (1986-).
 Wayne Hightower (1940-2002), joueur américain de basket-ball.

Fiction 
 Hightower, personnage de la série des Transformers.
 Harrison Hightower III, personnage fictif de la version Japonaise de la Tower of Terror.

Musique 
 Hightower, un groupe de punk-rock français.

Homonymie de patronyme